Василий Никифоров:
 Никифоров, Василий Васильевич (1866—1928) — общественный деятель, учёный, писатель, журналист.
 Никифоров, Василий Егорович (род. 1947) — советский хоккеист.
 Никифоров, Василий Семёнович (1954—2015) — украинский военный, генерал-лейтенант.